Мелити́на Дми́триевна Станю́та (; род. 15 ноября 1993 года, Минск, Белоруссия) — белорусская гимнастка, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2015). Правнучка советской белорусской актрисы Стефании Станюты.

Карьера 
Мелитина начала заниматься гимнастикой в три года. Из рассказа её матери:
В спорт она попала случайно. Мы с дочкой шли из Дворца молодежи к трамвайной остановке. Ей тогда было три года. Школа художественной гимнастики была рядом, и из окна нас увидела тренер Светлана Бурдзевицкая. Она выскочила на улицу и пригласила нас на занятие.

Впервые Станюта заявила о себе, будучи юниоркой. Уже тогда болельщики обращали внимание на элегантную и грациозную девочку. На чемпионате Европы 2008 года среди юниоров Станюта трижды стала серебряным призёром, а на клубном чемпионате мира Aeon Cup в том же году выиграла «серебро» в индивидуальном многоборье.

Начав выступать среди сеньорок (взрослых гимнасток), Мелитина сразу же вошла в число лучших гимнасток мира, став призёром уже на первых стартах. В 2009 году на дебютном для неё чемпионате мира в Миэ в пятнадцатилетнем возрасте она выиграла бронзовую медаль в упражнениях с обручем, «серебро» в командном первенстве (с Любовью Черкашиной и Светланой Рудаловой) и заняла четвёртую строчку в финале многоборья.

На чемпионате Европы-2010 Станюта была претенденткой на медаль, но грубая ошибка в упражнении с мячом оставила её за пределами пьедестала. На чемпионате мира-2010 в Москве Мелитина Станюта выиграла две бронзовых медали — в упражнениях со скакалкой и в многоборье, и одну серебряную — в командном первенстве. Медаль в многоборье досталась белорусской гимнастке нелегко — она всего на 0,050 балла опередила азербайджанскую гимнастку Алию Гараеву. Кроме того, по ходу выступлений она травмировала ногу. Последовала операция, а затем длительный период восстановления.

На следующем чемпионате мира в Монпелье Станюта и её соотечественницы Любовь Черкашина, Александра Наркевич и Анна Рябцева завоевали «серебро» в командном многоборье, но самой Мелитине не удалось подняться на пьедестал ни в многоборье, ни в отдельных видах (по результатам квалификационных соревнований она прошла только в три финала: многоборье, упражнения с мячом и булавами). Однако по итогам соревнований ей удалось заполучить лицензию на участие в Олимпийских играх 2012 года.

В 2012 году на летней Олимпиаде в Лондоне в квалификационных соревнованиях Мелитина заняла 12-е место, что не позволило ей выступить в финале многоборья.

В сезоне 2013 года Станюта приняла участие почти во всех этапах Кубка мира (за исключением соревнований в Софии) и турнирах серии Гран-При (кроме соревнований в Москве и Берлине), неизменно занимая призовые места как в многоборье, так и в финалах отдельных видов. Особенно успешными для неё стали турниры в Бухаресте и Пезаро. В Бухаресте она с триумфом выиграла многоборье, а также финалы с мячом, булавами и лентой, и затем повторила это достижение на турнире в Пезаро, взяв помимо «золота» в аналогичных дисциплинах серебряную медаль в упражнении с обручем.
По результатам пройденных четырёх этапов Кубка мира (Тарту, Лиссабон, Бухарест, Пезаро) Станюта возглавила международный рейтинг гимнасток не только в многоборье, но и в отдельных видах.

Выступление на чемпионате Европы в Вене принесло Мелитине три бронзовые медали. Одну из них она завоевала в командном многоборье вместе с Екатериной Галкиной и Ариной Шарапа, две другие — в упражнениях с обручем и булавами. В финале упражнения с мячом из-за серьёзной ошибки (потеря предмета) она в итоге стала шестой, а с лентой — седьмой.

На прошедшем в Киеве чемпионате мира 2013 года она стала бронзовым призёром трижды: в многоборье и в упражнениях с мячом и лентой. В упражнении с обручем она заняла пятую строчку, а с булавами — седьмую. В конце октября того же года в Японии на клубном чемпионате мира Aeon Cup Станюта и её соотечественницы Екатерина Галкина и Анна Божко выиграли командное «серебро», уступив только сборной России (Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и Юлия Бравикова). В индивидуальном многоборье Станюта также завоевала серебряную медаль.

В 2015 году Станюта выступила на пяти этапах Кубка мира: в Бухаресте, Пезаро, Будапеште, Софии и Казани. На финальных соревнованиях в Казани завоевала две бронзовые медали, а в итоговом мировом рейтинге заняла четвёртое место. На предолимпийском чемпионате мира в Штутгарте Мелитина Станюта, Екатерина Галкина, Арина Шарапа и Анна Божко стали серебряными призёрами в командном многоборье. В финалах отдельных видов Станюта завоевала бронзовую медаль за упражнение с мячом. По результатам индивидуального многоборья заняла третье место и получила лицензию на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В текущем сезоне 2016 года Станюта участвовала во всех этапах серии Гран-При: в Москве, Тье, Брно и Бухаресте; и в шести этапах Кубка мира (Эспоо, Пезаро, Минск, Гвадалахара, Берлин, Казань), пропустив старты в Лиссабоне, Ташкенте, Софии и Баку. На чемпионате Европы в Холоне заняла четвёртое место в индивидуальном многоборье, набрав в общей сумме 73,715 балла.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро квалифицировалась в финал многоборья с четвёртым результатом (72,575). Выступив в финале, заняла итоговое пятое место, набрав в общей сумме 71,133 балла.

В апреле 2016 года закончила Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «тренер, учитель физкультуры». Периодически принимает участие в фотосессиях для глянцевых журналов. В 2013 году снялась в рекламном ролике питьевой воды Bon Aqua.

В декабре 2016 года Мелитина Станюта официально объявила о завершении карьеры гимнастки.

В настоящее время Мелитина даёт мастер-классы в разных странах по всему миру. Также имела спортивную рубрику на телеканале «Зарядка со Станютой». Уволилась в 2020 году с ТВ из-за разногласий с руководством в связи с гражданской позицией Станюты, открыто выступающей против А. Лукашенко.

Общественная позиция 
Мелитина Станюта является спортсменкой, которая в 2020 году подписала письмо спортивной общественности за новые честные выборы и против насилия белорусской власти.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Белорусской ассоциации гимнастики

Гимнастки (художественная гимнастика) Белоруссии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Универсиады по художественной гимнастике